Aston Martin Virage (1988) – samochód sportowy klasy wyższej produkowany w latach 1989–2000
 Aston Martin Virage (2011) – samochód sportowy klasy wyższej produkowany w latach 2011–2012